Xestoleberis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1866. Xestoleberis ingår i familjen Xestoleberididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Xestoleberis